Grand Prix Wielkiej Brytanii 1999 (oryg. RAC British Grand Prix) – 52. Grand Prix Wielkiej Brytanii, 50 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako ósma w sezonie 1999 po raz 35. na torze Silverstone. W odbywającym się 11 lipca 1999 roku wyścigu zwycięstwo odniósł David Coulthard.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Wielka Brytania
1999
1999 w Anglii